Jazda po muldach kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Zawodniczki rywalizowały w dniach 3 – 6 lutego w Genting Snow Park.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

1. runda kwalifikacyjna 
10 zawodniczek które uzyskały najlepszy rezultat zakwalifikowały się do finału. Natomiast pozostałe zawodniczki o występ w finale walczyły w 2. rundzie kwalifikacyjnej, w której przepustkę do finału uzyskało 10 najlepszych zawodniczek.

2. runda kwalifikacyjna 
Do finału awansowało 10 najlepszych zawodniczek. Do ustalenia kolejności brano lepszy wynik z dwóch przejazdów kwalifikacyjnych.

Finały

Finał 1

Finał 2

Finał 3

Przypisy

Bibliografia  
 
 
 
 
 
 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022